Francesco Ricci (XVII secolo) – autore di opere di aritmetica e commercio
Francesco Ricci (noto anche come Francisco Ricci o Francisco Rizi) (1614-1685) – pittore di origine italiana attivo in Spagna
Francesco Ricci (1679-1755) – cardinale italiano
Francesco Pasquale Ricci (1732-1817) – compositore italiano
Francesco Ricci Paracciani (1830-1894) – cardinale italiano
Francesco Ricci (1843-1891) – politico italiano, deputato del regno d'Italia
Francesco Ricci (1930-1991) – presbitero italiano
Francesco Ricci Bitti (1942-) – dirigente italiano
Francesco Ricci (1959) – politico italiano, sindaco di Chieti